Hieronder staan de namen Saint-Pierre met een toevoeging, in Frankrijk van de volgende nog bestaande gemeenten.

Na de naam staat het departement waarin de gemeente ligt. Cursief staat erachter hoe de inwoners worden genoemd.

 Saint-Pierre-à-Arnes,  Ardennes
 Saint-Pierre-Aigle, Aisne 
 Saint-Pierre-Avez,  Hautes-Alpes,  Saint-Pierre-Avéziens
 Saint-Pierre-Azif,  Calvados
 Saint-Pierre-Bellevue,  Creuse 
 Saint-Pierre-Bénouville,  Seine-Maritime Bénouvillais
 Saint-Pierre-Bois,  Bas-Rhin
 Saint-Pierre-Brouck (Sint-Pietersbroek),  Noorderdepartement  Saint-Pierrebrouckois
 Saint-Pierre-Canivet,   Calvados 
 Saint-Pierre-Chérignat, Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-d'Albigny,  Savoie  Saint-Pierrains
 Saint-Pierre-d'Allevard, Isère  'Saint-Pierrains Saint-Pierre-d'Alvey, Savoie 
 Saint-Pierre-d'Amilly,  Charente-Maritime  Pierritains 
 Saint-Pierre-d'Argençon,  Hautes-Alpes
 Saint-Pierre-d'Arthéglise,  Manche 
 Saint-Pierre-d'Aubézies,  Gers   Saint-Pierrois Saint-Pierre-d'Aurillac,  Gironde 
 Saint-Pierre-d'Autils, Eure  : Pétrusiens Saint-Pierre-de-Bailleul, Eure 
 Saint-Pierre-de-Bat,  Gironde  Pétrusquins Saint-Pierre-de-Belleville,  Savoie 
 Saint-Pierre-de-Bœuf,  Loire   Pétribovins Saint-Pierre-de-Bressieux, Isère   Saint-Pierrois Saint-Pierre-de-Buzet,  Eure 
 Saint-Pierre-de-Chandieu,  Rhône   Saint-Pierrards Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère   Chartroussins Saint-Pierre-de-Chérennes, Isère 
 Saint-Pierre-de-Chevillé,  Sarthe
 Saint-Pierre-de-Chignac,  Dordogne   Chignacois Saint-Pierre-de-Clairac,  Lot-et-Garonne
 Saint-Pierre-de-Côle,  Dordogne  Pétrus-Coliens Saint-Pierre-de-Colombier, Ardèche 
 Saint-Pierre-de-Cormeilles, Eure 
 Saint-Pierre-de-Coutances,  Manche 
 Saint-Pierre-de-Curtille,  Savoie 
 Saint-Pierre-de-Frugie,  Dordogne 
 Saint-Pierre-de-Fursac,  Creuse
 Saint-Pierre-de-Genebroz,  Savoie  Saint-Pierrots Saint-Pierre-de-Jards, Indre 
 Saint-Pierre-de-Juillers,  Charente-Maritime
 Saint-Pierre-de-la-Fage, Hérault
 Saint-Pierre-de-Lages,  Haute-Garonne
 Saint-Pierre-de-Lamps, Indre
 Saint-Pierre-de-l'Isle, Charente-Maritime 
 Saint-Pierre-dels-Forcats,  Pyrénées-Orientales
 Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne 
 Saint-Pierre-de-Mailloc,  Calvados 
 Saint-Pierre-de-Manneville,  Seine-Maritime
 Saint-Pierre-de-Méaroz, Isère 
 Saint-Pierre-de-Mésage, Isère 
 Saint-Pierre-de-Mézoargues,  Bouches-du-Rhône  Saint-Pierrois Saint-Pierre-de-Mons,  Gironde
 Saint-Pierre-de-Nogaret,  Lozère  Saint-Pierriens Saint-Pierre-d'Entremont (Isère)
 Saint-Pierre-d'Entremont (Orne), Entremontois Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie)
 Saint-Pierre-de-Plesguen, Ille-et-Vilaine  Saint-Pierrais Saint-Pierre-de-Rivière, Ariège
 Saint-Pierre-de-Salerne, Eure 
 Saint-Pierre-des-Bois, Sarthe
 Saint-Pierre-des-Champs, Aude  ; Saint-Pierrans Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire Corpopétrussiens Saint-Pierre-des-Échaubrognes,  Deux-Sèvres
 Saint-Pierre-de-Semilly,  Manche Sémillais 
 Saint-Pierre-des-Fleurs, Eure 
 Saint-Pierre-des-Ifs (Calvados) 
 Saint-Pierre-des-Ifs (Eure) 
 Saint-Pierre-des-Jonquières, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-des-Landes,  Mayenne 
 Saint-Pierre-des-Loges, Orne 
 Saint-Pierre-des-Nids,  Mayenne 
 Saint-Pierre-des-Ormes,  Sarthe
 Saint-Pierre-de-Soucy, Savoie   Saint-Pierrains Saint-Pierre-des-Tripiers,  Lozère  Saint-Pierriers Saint-Pierre-de-Trivisy,  Tarn  Saint-Pierrais Saint-Pierre-de-Varengeville,  Seine-Maritime  Varengevillais Saint-Pierre-de-Varennes,  Saône-et-Loire
 Saint-Pierre-de-Vassols,  Vaucluse Vassoliens Saint-Pierre-d'Exideuil,  Vienne  Exidoliens Saint-Pierre-d'Eyraud,  Dordogne   Pierrotins Saint-Pierre-d'Irube,  Pyrénées-Atlantiques  Saint-Pierrots Saint-Pierre-d'Oléron,  Charente-Maritime
 Saint-Pierre-du-Bosguérard, Eure
 Saint-Pierre-du-Bû,  Calvados 
 Saint-Pierre-du-Champ,  Haute-Loire
 Saint-Pierre-du-Chemin,  Vendée  Pétroviciniens Saint-Pierre-du-Fresne, Calvados 
 Saint-Pierre-du-Jonquet,  Calvados 
 Saint-Pierre-du-Lorouër,  Sarthe
 Saint-Pierre-du-Mesnil, Eure 
 Saint-Pierre-du-Mont (Calvados),  Sint-Pierrois Saint-Pierre-du-Mont (Landes),  Saint-Pierrois Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre), San-Pétri-Montains 
 Saint-Pierre-du-Palais,  Charente-Maritime
 Saint-Pierre-du-Perray, Essonne  Saint-Perréens of Saint-Perreyens Saint-Pierre-du-Regard, Orne  Pétruviens Saint-Pierre-du-Val, Eure 
 Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure
 Saint-Pierre-Église,  Manche  Saint-Pierrais Saint-Pierre-en-Faucigny,  Haute-Savoie  Saint-Pierrois Saint-Pierre-en-Port,  Seine-Maritime 
 Saint-Pierre-en-Vaux, Côte-d'Or  Saint-Peter-Vallois Saint-Pierre-es-Champs, Oise
 Saint-Pierre-Eynac,  Haute-Loire
 Saint-Pierre-la-Bourlhonne,  Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-la-Bruyère, Orne 
 Saint-Pierre-la-Cour,  Mayenne 
 Saint-Pierre-Lafeuille,  Lot 
 Saint-Pierre-la-Garenne, Eure 
 Saint-Pierre-Langers,  Manche  Saint-Pierrais Saint-Pierre-la-Noaille,  Loire 
 Saint-Pierre-la-Palud, Rhône 
 Saint-Pierre-la-Rivière, Orne 
 Saint-Pierre-la-Roche, Ardèche
 Saint-Pierre-Laval, Allier 
 Saint-Pierre-la-Vieille,  Calvados 
 Saint-Pierre-Lavis,  Seine-Maritime Saint-Pierrais Saint-Pierre-le-Bost,  Creuse 
 Saint-Pierre-le-Chastel,  Puy-de-Dôme Castelpétrussiens Saint-Pierre-le-Moûtier,  Nièvre  ;  Saint-Pierrois 
 Saint-Pierre-lès-Bitry, Oise 
 Saint-Pierre-les-Bois,  Cher  Pétrubosciens Saint-Pierre-lès-Elbeuf,  Seine-Maritime Saint-Pierrais Saint-Pierre-les-Étieux,  Cher 
 Saint-Pierre-lès-Franqueville, Aisne 
 Saint-Pierre-lès-Nemours,  Seine-et-Marne Saint-Pierrois Saint-Pierre-le-Vieux (Lozère), Saint-Pierreux Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire)
 Saint-Pierre-le-Vieux (Seine-Maritime), Saint-Pierrots Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée), Saint-Pétruscains Saint-Pierre-le-Viger,  Seine-Maritime Saint-Pierrots Saint-Pierre-Montlimart,  Maine-et-Loire  Montlimartois Saint Pierre Quiberon,  Morbihan  Saint-Pierrois Saint-Pierre-Roche, Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-Saint-Jean, Ardèche 
 Saint-Pierre-sur-Dives,  Calvados   Pétruviens Saint-Pierre-sur-Doux, Ardèche 
 Saint-Pierre-sur-Dropt,  Lot-et-Garonne  Saint-Pierrois''
 Saint-Pierre-sur-Erve,  Mayenne
 Saint-Pierre-sur-Orthe,  Mayenne
 Saint-Pierre-sur-Vence,  Ardennes
 Saint-Pierre-Tarentaine,  Calvados 
 Saint-Pierre-Toirac,  Lot